Straalen ist der Familienname folgender Personen:

 Dien van Straalen (1947–2010), niederländische Kostümbildnerin
 Glenn van Straalen (* 2000), niederländischer Motorradrennfahrer